I41 ou I-41 peut faire référence à :
 I-41, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 41 (I-41), une autoroute américaine reliant Russell à Howard ;
 Myocardite au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres